Asena Yalçın – cestista turca
 Güven Yalçın – calciatore turco
 Hüseyin Cahit Yalçın – giornalista, scrittore, politico e saggista turco
 Robin Yalçın – calciatore tedesco di origini turche
 Sergen Yalçın – ex calciatore turco
 Taner Yalçın – calciatore tedesco di origini turche